Die Unbestechlichen steht für:
 Die Unbestechlichen (Prohibition), Gruppe von Prohibitionsagenten, die Al Capones Alkoholhandel bekämpfte
 Die Unbestechlichen (Roman), Kriminalroman von Eliot Ness über seinen Kampf gegen Al Capone (1957)

Filme und Fernsehserien über Eliot Ness:
 Die Unbestechlichen (Fernsehserie) (The Untouchables), US-amerikanische Fernsehserie (1959–1963)
 Die Unbestechlichen (Fernsehserie, 1993) (The Untouchables), US-amerikanischen Fernsehserie (1993–1994)
 The Untouchables – Die Unbestechlichen (The Untouchables), US-amerikanischer Spielfilm von Brian De Palma (1987)

Filme über die Watergate-Affäre:
 Die Unbestechlichen (1976) (All the President’s Men), US-amerikanischer Spielfilm von Alan J. Pakula (1993)
 Watergate – Die Unbestechlichen (All the President’s Men Revisited), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Peter Schnall (2012)

Siehe auch:
 Die Unbestechliche, deutsche Fernsehserie (1998)
 The Untouchables, Begriffsklärung